Райгородка — название населённых пунктов.

Россия 
 Райгородка — село в Ромненском районе Амурской области.

Украина 
 Райгородка — село в Новоайдарском районе Луганской области.
 Райгородка — село в Сватовском районе Луганской области.

См. также 
 Новая Райгородка
 Старая Райгородка